Slovo micka či Micka má několik významů.

Příjmení Micka nebo Mička je zdrobnělina příjmení Mica, které vzniklo z osobního jména Mikuláš nebo Michal příponou „-ca“. Ženskou variantou je Micková.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Andreas Micka (* 1989) – norský lední hokejista
 Antonín Micka (* 1958) – bývalý lední hokejista HC Dukla Jihlava
 Daniel Micka (* 1963) – český spisovatel a překladatel z angličtiny
 Edward Micka (1915–1942) – důstojník Vojenského námořnictva USA
 torpédoborec USS Micka (DE-176)
 František Micka (1825–1894) – katolický kněz, spisovatel
 Herbert Micka (1917–2002) – německý lékař
 Ivo Mička (1938–2012) – český novinář, spisovatel a učitel
 Jan Micka (* 1995) – český plavec
 Jindřich Micka (* 1953) – lední hokejista HC Dukla Jihlava, generální sekretář ČSLH
 Josef Ladislav Micka (1903–1993) – profesor houslové hry na Akademii múzických umění
 Josef Míčka (1901–?) – československý politik, poslanec
 Karel Micka (1930–2014) – fyzikální chemik
 Mike Micka (Michael; 1921–1989) – americký fotbalista
 Miroslav Mička (* 1946) – český fotbalista, záložník
 Pavel Micka (* 1959) – český spisovatel
 Tomáš Micka (* 1983) – český lední hokejista (syn Jindřicha Micky)
 Vít Micka (* 1935) – český dirigent a hudební skladatel
 Zdeněk Micka (* 1956) – český malíř
 Zdeněk Mička (* 1945) – český římskokatolický kněz a hudební skladatel

ženská podoba příjmení
 Markéta Micková (* 1991) – česká zpěvačka

Další významy 
Micka může být použito také jako:

 expresivní označení kočky domácí – „micka“, zdrobněle z „míca“, z vábicího citoslovce „mic“
 vlastní jméno zvířete (zoonymum) pro samici kočky
 Micka – postava z britského animovaného seriálu Bořek stavitel – všetečná modrá kočka (anglicky Pilchard)

 ženské rodné (křestní) jméno:
 slovinské ženské rodné jméno – Micka, varianta jména Marija (Marie)
 Županova Micka (Starostovic Mařenka) – první slovinská komedie, kterou napsal Anton Tomaž Linhart v roce 1790

 valašské nářeční pojmenování pro samici králíka

Reference 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení